Elimination Chamber match, een soort worstelmatchtype
 WWE Elimination Chamber, een jaarlijks professioneel worstelevenement van World Wrestling Entertainment